Т-4

 Т-4 — парашют.
 Программа Т-4 — официальное название евгенической программы немецких национал-социалистов по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощённых больных.
 Серия Т-4 — 12, 16, 18-этажные дома.
 Т-4 - форма учетной карточки научного (научно-педагогического) работника, утверждённой Госкомстатом РФ
 T-4 — авиабаза в Сирии

 Техника:
 Т-4 — трактор.
 Т-4 — советский сверхзвуковой бомбардировщик.
 Т-4 — одно из названий десантных барж проекта 306.
 Т-4 (T-IV) — название в войсках союзников немецкого танка Pz.Kpfw. IV периода Второй мировой войны.
 Т-4 — миноносец.
 Т-4 «Искатель» — российский малогабаритный БПЛА для ВДВ.
 T-4 — японский учебно-тренировочный самолёт.
 Союз Т-4 — космический корабль.

См. также 
 T4